Me without you peut désigner :

 MewithoutYou : un groupe de rock.
 Me Without You : un film britannique de Sandra Goldbacher sorti en 2001